Maestranzi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maestranzi (* 1984), italienischer Basketballspieler
 Silvio Maestranzi (* 1934), italienischer Fernsehregisseur